

Artisti
Giorgio di Matteo (1410-1475) – scultore, architetto e urbanista dalmata
Vittore di Matteo (1456-1529) – più noto come Vittore Belliniano, pittore italiano

Calciatori e allenatori
Domenico Di Matteo – ex calciatore italiano
Luca Di Matteo (1988) – calciatore italiano, centrocampista esterno del Vicenza
Roberto Di Matteo (1970) – ex calciatore, allenatore di calcio italiano

Altri
 Di Matteo – cognome italiano
Giuseppe Di Matteo (1981-1996) – vittima della Mafia
Nino Di Matteo (1961) – magistrato italiano
Santino Di Matteo (1954) – collaboratore di giustizia

Pagine correlate
De Matteo
Matteo (disambigua)